Alfred Dreyfus, ex-capitão do exército francês
Caso Dreyfus, escândalo político francês
Disques Dreyfus, gravadora francesa
Julia Louis-Dreyfus, atriz e comediante estadunidense
Francis Dreyfus, empresário e produtor musical
Mathieu Dreyfus, irmão de Alfred Dreyfus
6317 Dreyfus, asteroide
Julie Dreyfus, atriz francesa

Desambiguação